RASA se može odnositi na:

 Rasa
 RAS p21 proteinski aktivator 1